Place de l'Église est un odonyme courant dans les pays francophones.





En France, il s'agit du  de voie le plus courant, après  et avant Grande Rue ; selon La Poste, il en existe plus de 5 500, ce qui correspond à 15 % des communes françaises.

 la place de l'Église à Locronan ;
 la place de l'Église-Sainte-Geneviève à Rosny-sous-Bois ;
 la place de l'Église-de-Lalande et la place de l'Église-Saint-Simon à Toulouse.

À Paris, il y eut deux place de l'Église du fait des annexions de 1860 : 
 il a existé une place de l'Église dans le quartier de Bercy du  de Paris : cette ancienne voie de la partie de la commune de Bercy (Seine) annexée par Paris en 1860, tenait son nom de l'église Notre-Dame-de-la-Nativité de Bercy et est devenue la place de la Nativité en 1867, puis la place Lachambeaudie en 1905.
 il a existé une place de l'Église dans le quartier de la Villette du  de Paris : cette ancienne voie de la commune de La Villette (Seine), annexée par Paris en 1860, tenait son nom de l'église Saint-Jacques-Saint-Christophe de la Villette et est devenue la place de Bitche en 1881.



Références

Voir aussi 
 
 Avenue de l'Église Saint-Julien
 Chemin de l'Église-de-Lalande
 Impasse de l'Église

Église
Église